Kanton Harelbeke is een kanton in de Belgische provincie West-Vlaanderen en het arrondissement Kortrijk. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen een vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Harelbeke 
Tot 2018 bestond er een gerechtelijk kanton Harelbeke. Harelbeke is een gerechtelijk kanton met zetel in Harelbeke dat een vredegerecht inricht en gelegen is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.<ref></[]</ref>

Dit gerechtelijk kanton is bevoegd voor de stad Harelbeke en de gemeenten Deerlijk en Kuurne.
De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Kieskanton Harelbeke 
Het kieskanton Harelbeke ligt in het provinciedistrict Kortrijk, het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper en de kieskring West-Vlaanderen. Het omvat de steden Harelbeke en Waregem en de gemeente Deerlijk en bestaat uit 30 stembureaus.

Geschiedenis 
Tot na de provincieraadsverkiezingen van 2006 vormde dit kieskanton op zich het provinciedistrict Harelbeke. Het provinciedistrict werd in 2011 herzien in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Het provinciedistrict harelbeke betrof zulk geval  en werd bijgevolg - alsook district Menen - toegevoegd aan het provinciedistrict Kortrijk. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de drie districten samengevoegd.

Resultaten provincieraadsverkiezingen van 1965 tot 2006 

West-Vlaams kieskanton
West-Vlaams gerechtelijk kanton
Voormalig kanton van België